Штайер — фамилия.

Известные носители 
 Штайер, Андреас — немецкий пианист, клавирист и клавесинист.
 Штайер, Влодзимеж (Владимир Владимирович Штаер) — командующий ВМФ Польши (1947-1950).
 Штайер, Теодор (ум. 1927) — дирижёр труппы А. Павловой.
 Штайер, Хайнц (1909—1944) — немецкий спортсмен, антифашист.

Двойная фамилия 
 Рюбер-Штайнер, Ева — мисс-мира 1969.

Прочее 
 Штайер-Моторс — производство двигателей в Австрии.